Согласно Указу президента Украины от 29 ноября 1999 года официальными символами главы государства признаны: штандарт президента Украины, Знак президента Украины, Гербовая печать президента Украины и Булава президента Украины.

Штандарт президента Украины 

Штандарт президента Украины представляет собой синее квадратное полотнище с изображением в центре золотого княжеского знака государства Владимира Великого (малого государственного герба Украины). Полотнище обрамлено золотым наличником и украшено золотой бахромой.

Знак президента Украины 

Коллар президента Украины имеет форму орденской цепи, которая состоит из медальона-подвески, 6 финифтевых медальонов и 16 декоративных звеньев. Знак президента Украины изготовлен из белого и жёлтого золота 585 пробы, все его элементы соединены между собой фигурными кольцами. Президентский знак весит почти 400 граммов.

Гербовая печать президента Украины 

Гербовая печать президента Украины имеет круглую форму. В центре — изображение малого государственного герба Украины, над которым по кругу надпись «Президент Украины». Гербовая печать президента Украины используется для засвидетельствования подписи Президента Украины на грамотах, удостоверениях к президентским отличиям и почётным званиям Украины, а также на посланиях президента Украины главам других государств.

Булава президента Украины 

Булава президента Украины изготовлена из позолоченного серебра. Рукоятка и верхушка Булавы президента Украины украшены декоративным орнаментом и драгоценными камнями. Футляр к Булаве президента Украины изготовлен из красного дерева, украшенного рельефным изображением малого Государственного Герба Украины из жёлтого металла.

Примечания

Ссылки 
 Невідома Україна. «Повернута самостійність». Фільм 108  Национальная кинематека Украины. 1993
 Указ Президента України від 29.11.1999 № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» 
 Символи президентської влади Українська геральдика
 Официальные символы Президента Украины

Государственные символы Украины
Должность президента Украины